Gilberg ist ein Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte in Deutschland:

 Gilberg (425,9 m), Berg in Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gilberginsel, Insel im Biggesee, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Gilbergturm, Aussichtsturm auf dem Gilberg in Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Grube Gilberg, ehemaliges Bergwerk in Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Gilberg ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Gilberg (* 1969), deutscher Jurist und Verfassungsrichter

Siehe auch:
 Gillberg